Orozco steht für:

 Orozco, spanischer Familienname baskischer Herkunft
 Orozco (Bizkaia), Gemeinde in der Provinz Bizkaia, Spanien
 Orozco (Chihuahua), Ort in Mexiko